

Persone
 Alfredo Bigatti (1898-1964) – scultore, medaglista e artista visuale argentino
 Chiara Bigatti (1963) – illustratrice italiana
 Enrico Bigatti (1910-1960) – presbitero, educatore e antifascista italiano
 Giovanni Bigatti (1774-1817) – incisore e pittore italiano
 Lorenzo Bigatti, più noto con il nome d'arte di Renzo Palmer (1930-1988) – attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano

Altro
 Palazzo Mori Ubaldini-Bigatti – edificio storico di Firenze